Рибін Володимир Олексійович (письменник) (1926—2006) — російський радянський письменник-фантаст
 Рибін Володимир Олексійович (науковець) (1893—1979) — російський та радянський вчений, генетик і цитолог.

Див. також 
 Рибін